Gép, eszköz
Művészet
  A Gép (1995) Pokolgép albuma
 A gép (2013) brit akciófilm Caradog W. James rendezésében
 A gép (2023) amerikai akciófilm Jean-François Richet rendezésében